Luksemburg:
 Steinfort - gmina

Osoby:
 Carl Steinfort - australijski futbolista
 Fred Steinfort - amerykański futbolista

Inne:
 SC Steinfort - klub piłkarski

Zobacz też:
 Testorf-Steinfort